|-
| 70401 - || || 13 de setembre, 1999 || Tenagra || Tenagra
|-
| 70402 - || || 4 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70403 - || || 6 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70404 - || || 7 de setembre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70405 - || || 7 de setembre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70406 - || || 8 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70407 - || || 18 de setembre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 70408 - || || 16 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70409 - || || 21 de setembre, 1999 || Kleť || Kleť
|-
| 70410 - || || 22 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70411 - || || 22 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70412 - || || 29 de setembre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70413 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70414 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70415 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70416 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70417 - || || 30 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70418 - || || 17 de setembre, 1999 || Monte Agliale || M. M. M. Santangelo
|-
| 70419 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70420 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70421 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70422 - || || 29 de setembre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70423 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70424 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70425 - || || 30 de setembre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70426 - || 1999 TN || 1 d'octubre, 1999 || Zeno || T. Stafford
|-
| 70427 - || || 1 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70428 - || || 1 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70429 - || || 2 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 70430 - || || 2 d'octubre, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70431 - || || 4 d'octubre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 70432 - || || 3 d'octubre, 1999 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| 70433 - || || 2 d'octubre, 1999 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 70434 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70435 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70436 - || || 6 d'octubre, 1999 || High Point || D. K. Chesney
|-
| 70437 - || || 6 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70438 - || || 6 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70439 - || || 6 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70440 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70441 - || || 7 d'octubre, 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| 70442 - || || 8 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70443 - || || 7 d'octubre, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 70444 - || || 9 d'octubre, 1999 || San Marcello || L. Tesi, M. Tombelli
|-
| 70445 - || || 11 d'octubre, 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 70446 - || || 10 d'octubre, 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| 70447 - || || 10 d'octubre, 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević, M. Jurić
|-
| 70448 - || || 7 d'octubre, 1999 || Ondřejov || P. Kušnirák, L. Šarounová
|-
| 70449 - || || 15 d'octubre, 1999 || Nacogdoches || M. L. Johnson, W. D. Bruton
|-
| 70450 - || || 13 d'octubre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 70451 - || || 14 d'octubre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 70452 - || || 15 d'octubre, 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 70453 - || || 15 d'octubre, 1999 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| 70454 - || || 14 d'octubre, 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 70455 - || || 5 d'octubre, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 70456 - || || 7 d'octubre, 1999 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 70457 - || || 4 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70458 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70459 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70460 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70461 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70462 - || || 3 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70463 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70464 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70465 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70466 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70467 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70468 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70469 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70470 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70471 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70472 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70473 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70474 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70475 - || || 4 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70476 - || || 13 d'octubre, 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 70477 - || || 1 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70478 - || || 5 d'octubre, 1999 || Catalina || CSS
|-
| 70479 - || || 2 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70480 - || || 3 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70481 - || || 3 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70482 - || || 3 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70483 - || || 4 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70484 - || || 4 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70485 - || || 4 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70486 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70487 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70488 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70489 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70490 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70491 - || || 6 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70492 - || || 7 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70493 - || || 8 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70494 - || || 8 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70495 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70496 - || || 9 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70497 - || || 15 d'octubre, 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 70498 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70499 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 70500 - || || 2 d'octubre, 1999 || Socorro || LINEAR
|-
0